Muzayri‘ (engelska: Mezaira’a) är en ort i Förenade Arabemiraten.   Den ligger i emiratet Abu Dhabi, i den sydvästra delen av landet,  km söder om huvudstaden Abu Dhabi. Muzayri‘ ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Muzayri‘ är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Muzayri‘.  Trakten runt Muzayri‘ är glesbefolkad, med  invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga andra samhällen i närheten. 

Trakten runt Muzayri‘ är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.  I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är maj, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Abu Dhabi (emirat)